Il doppio del torneo di tennis Gold Coast Classic 1997, facente parte del WTA Tour 1997, ha avuto come vincitrici Naoko Kijimuta e Nana Miyagi che hanno battuto in finale 7–6, 6–1Ruxandra Dragomir e Silvia Farina.

Teste di serie
 Patricia Tarabini /  Caroline Vis (semifinali)
 Els Callens /  Helena Suková (primo turno)
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (campionessa)
 Sabine Appelmans /  Barbara Rittner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gold Coast Classic 1997